Битва при Новаре — сражения, которые произошли в окрестностях пьемонтского города Новара:

 Битва при Новаре (1500) — между войсками французского короля Людовика XII и миланского герцога Лодовико Сфорца окончилась победой французов и пленением герцога.
 Битва при Новаре (1513) — швейцарские наёмники дома Сфорца разбили осаждавших город французов;
 Битва при Новаре (1821) — сражение между правительственными войсками Сардинского королевства и сторонниками реформ;
 Битва при Новаре (1849) — австрийский фельдмаршал Йозеф Радецкий разгромил сардинцев.